Onder Isotopie kan men de volgende begrippen verstaan:

Taalkunde en literatuurwetenschap
 Isotopie (taalkunde)

Wiskunde
 Isotopie (topologie)
 Omgevende isotopie

Zie ook
Isotoop, een begrip uit de scheikunde